Moravista může být:

 odborník zkoumající nauku o Moravě, moravský jazyk a moravskou literaturu
 přívrženec moravského hnutí usilujícího o obnovu samosprávy Moravy a moravského Slezska